Cyrtoclytus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ludwig Ganglbauer 1882. Cyrtoclytus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Cyrtoclytus